Интерме́ццо ( от  — находящийся посреди, промежуточный) — небольшое комическое представление, разыгрываемое между актами или картинами оперы-сериа; небольшая самостоятельная инструментальная пьеса или часть инструментального цикла.

Интермеццо в опере 

В опере интермеццо является небольшой «вставной» оперой или контрастирующей сценой в середине оперного действия или между ними. Исполняется обычно для того, чтобы обозначить разрыв во времени действия предшествующей и последующей сцены либо заполнить паузу, необходимую для перемены декораций. В опере интермеццо может быть как чисто инструментальным, так и вокально-инструментальным, хоровым.

Оперы со вставными эпизодами восходят к ренессансным и раннебарочным интермедиям, которые также иногда именуются интермеццо. Во второй половине XVII века буффонные сцены с участием комических персонажей, которые часто помещались в конце актов, стали претендовать на ключевое место в структуре действия.

В ходе реформ на рубеже XVII—XVIII веков комические сцены были исключены из состава венецианских опер, а интермеццо стало формироваться как самостоятельный жанр с самостоятельным сюжетом. Из одной оперы-сериа в другую переходили интермеццо на одно и то же либретто, нередко с одной и той же музыкой. Такие интермеццо обычно состояли из одной или двух арий da capo, речитативов и дуэта.

Расцвет жанра на неаполитанской почве начался благодаря Сарро, Хассе и, особенно, Перголези. Интермеццо «Служанка-госпожа» (1733) Джованни Перголези к опере-сериа «Гордый пленник» — классический образец интермеццо, не имевший себе равных по популярности, который послужил моделью для последующих произведений. Успех «Служанки-госпожи» в Париже побудил Жан-Жака Руссо к развитию этого жанра на французской сцене. Его весёлое интермеццо «Деревенский колдун» (Le devin du village, 1752) стало одним из источников, лежащих в основе opéra-comique, французской комической оперы.

В середине XVIII века интермеццо в перерывах между актами опер-сериа были вытеснены балетами.

Инструментальное интермеццо 

В XIX веке термином «интермеццо» стали также называть часть инструментального цикла или небольшую самостоятельную инструментальную пьесу. 

В инструментальной музыке интермеццо может выполнять роль трио в трёхчастной форме или средней части в сонатном цикле. Одним из первых название «интермеццо» в этом смысле использовал Мендельсон, для III части 2-го фортепианного квартета f-Moll (1823). Фортепианные интермеццо есть у Шумана и Брамса, а также среди творчества русских композиторов: Римский-Корсаков, Глазунов, Гречанинов, Слонимский и др.

Основоположником интермеццо как самостоятельной характерной инструментальной пьесы является Роберт Шуман.

Обе разновидности отмечаются в творчестве Мусоргского, Лядова, Аренского, Калинникова и др.

 Известные симфонические интермеццо

 Intermezzo sinfonico в опере «Сельская честь» Пьетро Масканьи
 в опере «Друг Фриц» Пьетро Масканьи 
 во втором акте оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло
 «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини
 «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера (третий акт)
 «Травиата» Джузеппе Верди (третий акт)
 «Кармен» Жоржа Бизе (2, 3, 4 акты, антракт)
 «Манон Леско» Джакомо Пуччини (3 акт)
 II часть Концерта №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

См. также 
 Интермедия
 Интерлюдия
 Оперетта

Примечания

Литература 
 
  
 

Музыка периода романтизма
Театральная терминология